Willaston kan syfta på följande platser:

Australien 

 Willaston, Australien, South Australia, Light,

Storbritannien 

 Willaston, Cheshire East, ort i England,  
 Willaston (Cheshire West and Chester), ort i England,  

Robotskapade Australienförgreningar